Three Days Grace — дебютний студійний альбом канадського рок-гурту Three Days Grace. В Канаді альбом вийшов 22 липня 2003.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті гурту

Альбоми Three Days Grace
Дебютні альбоми 2003
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Альбоми канадських виконавців
Рок-альбоми